

Toponyme

Cardrona, station de sports d'hiver, sur l'Île du Sud.
 Cardrona  est la ville située à proximité de la station de ski 
 Clôture de soutiens-gorge de Cardrona.
 La rivière Cardrona, cours d'eau de l'Île du Sud, coulant dans la vallée de la Cardrona.